James Cerretani e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo ma hanno perso al primo turno contro Henrique Cunha e Fernando Romboli.

Gero Kretschmer e Alexander Satschko hanno vinto il torneo, battendo Nicolás Barrientos e Víctor Estrella Burgos in finale, 4–6, 7–5, [10–6].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Henri Kontinen /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Aberto de São Paulo 2014
ATP Challenger Tour 2014